Faenza – comune italiano dell'Emilia-Romagna
 Faenza o Faience – nome con cui spesso si identifica la maiolica e, in archeologia, particolare tipo di materiale vetroso
 Roberto Faenza – regista, sceneggiatore e saggista italiano
 Faenza Calcio – società calcistica italiana

Pagine correlate 

Battaglia di Faenza